Чен Вен Хуей (,  23 лютого 1997) — тайванська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 Чен Вен Хуей  на сайті IWF

Тайванські важкоатлети
Тайванські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020